Die Abkürzung BWR steht für:

 Bauknecht Waggonfabrik Rastatt, heute BWR Waggonreparatur GmbH
 Bar Width Reduction beim Drucken von Strichcodes
 Berliner oder Bochumer Waffenring
 Betriebswirtschaftslehre/Rechnungswesen als gemeinsames Lehrfach an der Berufsoberschule (Bayern)
 Bildwerferraum, eine andere Bezeichnung für den Vorführraum in Kinos
 Boiling Water Reactor, englisch für Siedewasserreaktor
 Bauwerk-Rohbau bei der Kostenberechnung von Neubauten

BWR